Grumo steht für:

 Grumo, eine selbständige politische Gemeinde im Kreis Olivone, im Bezirk Blenio, Kanton Tessin, in der Schweiz
 Grumo Appula, eine süditalienische Gemeinde (comune) in der Metropolitanstadt Bari in Apulien
 Grumo Nevano, eine Gemeinde in der Metropolitanstadt Neapel, Region Kampanien